

Film e documentari
Jobs – film del 2013 diretto da Joshua Michael Stern
Steve Jobs - L'intervista perduta (Steve Jobs: The Lost Interview) – documentario del 2012 diretto da Paul Pen
Steve Jobs – film del 2015 diretto da Danny Boyle

Libri
Steve Jobs – libro biografico del 2011 di Walter Isaacson
Steve Jobs - L'uomo che ha inventato il futuro – libro biografico del 2011 scritto da Jay Elliot e Simon L. William

Altro
 Steve Jobs – marchio registrato in Italia, da non confondere con Apple